Виктор Викторович Посувалюк (7 мая 1940, Москва — 1 августа 1999, Москва) — советский и российский дипломат.

Биография 
Окончил Институт восточных языков при МГУ в 1963. Кандидат исторических наук.

Сотрудник посольства СССР в Йеменской Арабской Республике в 1964—1967. Сотрудник Отдела стран Ближнего Востока МИД СССР в 1967—1969. Секретарь, первый секретарь, советник посольства СССР в Ираке в 1969—1976. Советник, заведующий сектором Отдела стран Ближнего Востока МИД СССР в 1976—1980. Советник-посланник посольства СССР в Сирии в 1980—1985.

Заместитель заведующего Отделом стран Ближнего Востока, заместитель заведующего отделом Управления стран Ближнего Востока и Северной Африки МИД СССР в 1986—1988. 

Посол СССР в Омане в 1988—1990.

Посол СССР, затем — Российской Федерации в Ираке в 1990—1992. В 1991 во время операции «Буря в пустыне» Виктор Посувалюк остался единственным иностранным послом, находившимся в Багдаде, и через него проходили все контакты российской и западной дипломатии с администрацией Ирака.

Директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Российской Федерации в 1992—1994.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации в 1994—1999.

Специальный представитель Президента России по ближневосточному урегулированию в 1994—1999.

Свободное время посвящал творчеству в жанре авторской песни.

Умер 1 августа 1999 года от тяжёлого продолжительного заболевания, предположительно лейкоз.

Похоронен на Востряковском кладбище в Москве.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (12 мая 1998 года) — за большой вклад в проведение внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную работу;
 Орден Красного Знамени (19 марта 1991 года) — за самоотверженность и личное мужество, проявленные в условиях вооружённого конфликта в зоне Персидского залива;
 Орден «Знак Почёта».

Примечания

Ссылки 
 Некролог В. В. Посувалюка
 Россия попрощалась с Виктором Посувалюком
 Информационно-правовой портал «Гарант»

Выпускники Института стран Азии и Африки при МГУ
Заместители министра иностранных дел Российской Федерации
Послы СССР в Омане
Послы СССР в Ираке
Послы Российской Федерации в Ираке
Специальные представители Президента Российской Федерации
Похороненные на Востряковском кладбище